Barly puede referirse a: 

 Barly, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Barly, comuna francesa situada en Somme.